Un temple d'Isis est un sanctuaire dédié au culte d'Isis. Il en existait en Égypte et dans différents pays situé autour du Bassin méditerranéen:

Allemagne 

 Sanctuaire d'Isis et de Mater Magna à Mayence

Chypre 

 Temple d'Isis

Égypte 

 Temple d'Isis Lactans à Alexandrie
 Temple d'Isis Pharia à Alexandrie (n'a peut-être pas existé)
 Temple d'Isis d'Al-Kharga
 Temple d'Isis de Behbeit El-Hagara
 Temple d'Isis à Bousiris
 Temple d'Isis à Coptos
 Temple d'Isis à Dakka
 Temple d'Isis à Dendérah
 Temple d'Isis à Dendour (conservé au Metropolitan Museum of Art de New York)
 Temple d'Isis d'El Hilla
 Temple d'Isis d'El Qal'a
 Temple d'Isis à Gizeh
 Temple d'Isis à Louxor
 Temple d'Isis à Maharraka
 Temple d'Isis à Memphis
 Temple d'Isis à Philæ
 Temple d'Isis à Saïs
 Temple d'Isis à Tebtynis
 Temple d'Isis à Thèbes

Espagne 

 Temple d'Isis à Bolonia

France 

 Temple d'Isis à Izieux
 Temple d'Isis à Metz

Grèce 

 Temple d'Isis à Athènes
 Temple d'Isis à Corinthe
 Temple d'Isis à Delphes
 Temple d'Isis à Dion
 Temple d'Isis à Ierápetra
 Temple d'Isis à Délos
 Temple d'Isis au Pirée
 Temple d'Isis à Rhodes
 Temple d'Isis à Samos

Italie 

 Temple d'Isis à Bénévent
 Temple d'Isis d'Herculanum
 Temple d'Isis à Naples
 Temple d'Isis à Pompéi
 Temple d'Isis à Pouzzoles
 Temple d'Isis à Rome
 Temple d'Isis à Tivoli

Liban 

 Temple d'Isis à Byblos
 Temple d'Isis à Tyr

Libye 

 Temple d'Isis à Sabratha

Malte 

 Temple d'Isis

Soudan 

 Temple d'Isis à Méroé

Tunisie 

 Temple d'Isis à Gigthis

Turquie 

 Temple d'Isis à Antioche
 Temple d'Isis d'Éphèse
 Temple d'Isis à Halicarnasse

Index égyptologique
Isis